Weg of deur waardoor een gebouw of andere plaats kan worden verlaten
 Gate, plaats waar luchtreizigers zich verzamelen voor ze instappen
 Suffix, deel dat aan een woord wordt toegevoegd